Avenue of Stars ist die Bezeichnung einer Straße in
 Hongkong, siehe Avenue of Stars (Hongkong)
 London, siehe Avenue of Stars (London)